Chamberlain Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chamberlain Lake (Alaska)
 Chamberlain Lake (Indiana)
 Chamberlain Lake (Kalifornien)
 Chamberlain Lake (Maine)
 Chamberlain Lake (Delta County, Michigan)
 Chamberlain Lake (Iron County, Michigan)
 Chamberlain Lake (Oregon)
 Chamberlain Lake (Washington)
 Chamberlain Lake (Wisconsin)